Светска лига у одбојци 2006. је било одбојкашко такмичење на коме је учествовало 16 репрезентација у периоду од 14. јула до 27. августа 2006. Завршни турнир се одржао у Москви, Русија од 23. до 27. августа, и на њему је учествовало шест репрезентација. Титулу је по шести пут у историји освојила репрезентација Бразила победивши у финалу Француску са 3:2.

Репрезентације

Жреб

Квалификације

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршни турнир

Група Е

Група Ф

Плејоф 
 Резултати су урачунати у табеле група Е и Ф.

Полуфинала и финале

Полуфинале

Утакмица за 3 место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч:   Жилберт Годој Фиљо

 Најбољи поентер:   Себастијен Рует

 Најбољи нападач:   Матеј Казијски

 Најбољи блокер:   Винсент Монтмет

 Најбољи сервер:   Андре Наскименто

 Најбољи техничар:   Андреј Жеков

 Најбољи либеро:   Алексеј Вербов

Састави победничких екипа

Литература 
 Званични сајт Светске лиге 2006.

Светска лига у одбојци
Одбојка у Русији
Спорт у Москви
Одбојка у 2006.